Вудторп () — английская фамилия.

Известные носители 
 Вудторп, Джон — британский регбист, финалист Чемпионата графств Англии в составе команды Йоркшира (1991).
  (род. 1969) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Норвич Сити» (1992).
  (1931—2004) — британский актёр, лауреат премии Кларенса Дервента за роль второго плана Ассоциации британских актёров за справедливость (1961).